Andrzej Nowicki (1919-2011) – filosofo polacco
 Maciej Nowicki (1910-1950) – architetto polacco
 Mieczysław Nowicki (1951) – ciclista su strada polacco
 Mieczysław Nowicki (1989) – martellista polacco
 Tadeusz Nowicki (1946) – tennista e allenatore di tennis polacco